Аламильо:
 Аламильо — мост в Севилье.
 Аламильо — город в Испании.